Бюїку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на північний захід від Парижа, 55 км на південний захід від Ам'єна, 24 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 55 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 147,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бюїкур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бюїкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза